Bure steht für:

 Angehöriger der weißen Bevölkerungsgruppe Südafrikas und Namibias, siehe Buren
 Bure (Hütte), traditionelle Häuser auf den Fidschi-Inseln
 Bure (Fluss), Fluss bei Coltishall in Norfolk, England
 Bure (Touch), Zufluss der Touch bei Rieumes, Frankreich
 Bure (Felslabor), französisches Forschungslabor für ein Atommüllendlager im Département Meuse
 Titularbistum Bure, historisches Bistum der römisch-katholischen Kirche

Gemeinden:
 Bure JU, Gemeinde im Kanton Jura, Schweiz
 Bure (Meuse), Gemeinde im Département Meuse, Frankreich
 Bure-les-Templiers, Gemeinde im Département Côte-d’Or, Frankreich

Orte:
 Bure, Ortsteil der Gemeinde Tressange im Département Moselle, Frankreich
 Bure (Nordostafrika), Ort an der umstrittenen Grenze zwischen Äthiopien und Eritrea
 Bure (Äthiopien), Ort in der Mirab Gojjam Zone in Amhara, Äthiopien

Bure ist der Familienname folgender Personen:
 Candace Cameron Bure (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und frühere Kinderdarstellerin
 Guillaume-François Debure (auch: de Bure; 1732–1782), französischer Buchhändler und Bibliograph
 Idelette de Bure († 1549), Ehefrau Calvins
 Olof Bure (auch Olaus Engelberti Bure; 1578–1655), schwedischer Mediziner und Mathematiker
 Pawel Wladimirowitsch Bure (* 1971), russischer Eishockeyspieler
 Waleri Wladimirowitsch Bure (* 1974), russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Walerjewitsch Bure (* 1950), russischer Schwimmer

Siehe auch
 Buré
 Buhre